Анатолий Илларионович Дроздов (1924—2008) — советский и украинский хозяйственник, общественный и колхозный деятель. Участник боевых действий.

Биография 
Родился Анатолий Дроздов в Хмельницкой области 25 августа 1924 года.

Участвовал в Великой Отечественной войны, получил боевые награды.

Член КПСС. Занимался преподавательской деятельностью. Возглавлял трудовые коллективы колхозов «Россия» (с. Белоусовка), «Маяк» (с. Вашковцы), «Ленинским путём» (с. Коболчин), все — Сокирянский район, Черновицкая область. Долгое время был председателем Сокирянского районного исполкома, начальником Сокирянского районного управления сельского хозяйства. Был депутатом сельских советов с. Белоусовка, Вашковцы, Западинцы; членом Сокирянского райкома Коммунистической партии Украины; депутатом Сокирянского районного совета депутатов трудящихся. В последние годы возглавлял коллектив колхоза в с. Западинцы (Красиловский район), Хмельницкая область.

Награждён Орденом Ленина (1958), Орденом «Знак Почёта» (1965), Орденом Трудового Красного Знамени (1979), Орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Умер А. И. Дроздов в 2008 году.

Примечания

Литература 
 Дроздов А. І. Істрія міст і сіл УРСР. Чернівецька область. — Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1969. — С. 519, 520.
 Дроздов Анатолій Іларіонович. Роки життя 1924—2008 // Вони прославили Буковину.-Вижниця: Черемош, 2010.- С. 213. — ISBN 978-966-18-1049-4.
 Чорний О. Від колгоспів — сучасних агроформувань // Чорний О. Вашківці на сивих вітрах минувшини [є про Анатолія Дроздова]. — Чернівці: Прут, 2009. — С. 46, 48, 49, іл. -ISBN 978-966-560-422-8.

Разведчики Великой Отечественной войны
Председатели колхозов
Члены КПСС
Депутаты сельских советов СССР
Председатели районных исполкомов УССР